Джарылгач — топоним:

 Джарылгач — озеро в Черноморском районе Крыма.
 Джарылгач — маловодная балка на Тарханкутском полуострове в Крыму, впадающая в одноименное озеро.
 Джарылгач — крупнейший остров Украины и Чёрного моря.